Siria
 Damascus – esonimo di Damasco
 Stati Uniti d'America
Damascus  – città della Contea di Faulkner e della Contea di Van Buren, Arkansas
Damascus  – città della Contea di Early, Georgia
Damascus  – census-designated place della Contea di Montgomery, Maryland
Damascus  – città della Contea di Clackamas, Oregon
Damascus  – township della Contea di Wayne, Pennsylvania
Damascus  – città della Contea di Washington, Virginia